Safi – un paese sull'isola di Malta;
 Safi – una città del Marocco;
 Safi – scià di Persia dal 1629 al 1642
 68718 Safi – asteroide della fascia principale